Ага́тов переулок — один из переулков Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Отходит от Южного шоссе в тупик параллельно Московскому направлению Октябрьской железной дороги, западнее её, близ станции Сортировочная.

Название 
Название переулка произошло от располагавшегося на нём и ныне уже не существующего акционерного общества «Агат». Официально присвоено 7 июля 1993 года.

Транспорт 
Рядом с переулком (на Южном шоссе) располагается конечная остановка автобусов (76, 91, 140) и троллейбусов (26, 29, 35, 36), а также  ж/д "Сортировочная".

Пересечения 

 Южное шоссе - Агатов переулок примыкает к нему.

Ближайший отдел полиции 
12 отдел

192241, Санкт-Петербург, Пражская ул., д. 35, тел. 8 (812) 360-40-02

Примечания

Литература